Агдам — топоним и товарный знак.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Агдам — город в Агдамском районе Азербайджана.
 Агдам — одноимённая железнодорожная станция в городе Агдам.
 Агдам — деревня в Товузском районе Азербайджана.
 Агдам (Акаку) — деревня в Ходжавендском районе Азербайджана.

Турция 
 Агдам — село в вилайете Карс Турции.

Товарный знак 
  — азербайджанское вино виноградное специальное креплёное белое, 19 % спирта.